Alberto Helios Gagliardo (1893-1987) – pittore e incisore italiano
 Emilio Gagliardo (1930-2008) – matematico italiano
 Filippo Gagliardo (1978) – ex cestista italiano
 Gagliardo Primario (...-1348) – architetto e scultore italiano
 Giovanna Gagliardo (1941) – regista, giornalista e sceneggiatrice italiana
 Lazzaro Gagliardo (1835-1899) – politico italiano
 Maximiliano Gagliardo (1983) – calciatore argentino